Příjmení Votava, přechýleně Votavová, nosí více různých osobností:

 Antonín Votava (hudebník) – český muzikant a kapelník
 Antonín Votava (1943–2009) – český malíř působící na Karlově mostě
 Jan Votava (1974) – český šachový velmistr
 Jan Votava (poslanec Moravského zemského sněmu) (1851–1902) – moravský politik, starosta Hrotovic, zemský poslanec
 Jaroslav Votava (1947) – český fotbalista
 Michaela Votavová (1970) – česká automobilová závodnice
 Miroslav Votava (1956) – německý fotbalista českého původu
 Ondřej Votava – český basketbalista
 Tomáš Votava (1974) – český fotbalista
 Václav Votava (1956) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Vratislav Votava (1960) – český politik, poslanec ČNR a PSP za KSČM

Související články 
 Otava
 Otava (rozcestník)

Česká příjmení